Konge i Danmark: Erik 6. Menved 1286-1319

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
01
Artikler om enkelte år